Kapitanat ist die Bezeichnung für eine Verwaltungseinheit, die in folgenden Regionen bestanden hat bzw. besteht:

in den ehemaligen spanischen und portugiesischen Kolonialreichen; siehe Kapitanat
die beiden Kapitanate, in die das habsburgische General-Kapitanat Slowakei in den Jahren 1563 bis 1686 aufgeteilt war; siehe Kapitanat (Slowakei)
außerdem ist Kapitanat (ital.: Capitanato) eine alternative Bezeichnung für die italienische Provinz Foggia, da das Gebiet im Mittelalter von einem capitano regiert wurde.
die österreichische Bezirkshauptmannschaft wird im Englischen unter anderem auch als district captaincy (Bezirks-Kapitanat) bezeichnet.